Berberentulus är ett släkte av urinsekter. Berberentulus ingår i familjen lönntrevfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lönntrevfotingar
Berberentulus